Soares o Suares puede hacer referencia a:

Personas 
 Anthony J. Soares (1988-), futbolista estadounidense.
 Bruno Soares (1982-), jugador de tenis brasileño.
 Cédric Ricardo Alves Soares (1991-), futbolista portugués.
 Elza da Conceição Soares (1930-2022), cantante y compositora brasileña.
 Irênio José Soares Filho (1975-), futbolista brasileño.
 Jean-Claude Suares (1942-2013), artista, ilustrador, editor y consultor creativo estadounidense.
 José Eugênio Soares (1938-), humorista, actor y presentador de televisión brasileño.
 Juan Manuel Soares Gamboa (alias "Daniel"), antiguo jefe del aparato militar de ETA, luego etarra arrepentido.
 Julio César Soares De Espíndola (1979-), futbolista brasileño.
 Luis Soares (1547-1591), sacerdote trinitario, predicador real, poeta y escritor portugués.
 Mário Alberto Nobre Lopes Soares (1924–2017), político portugués.
 Romildo Ribeiro Soares (1947-), televangelista brasileño.

Geografía (lugares, edificios) 
 Museo Nacional Soares dos Reis, Oporto, Portugal.
 Suares, lugar y parroquia del concejo asturiano de Bimenes, en España.

Referencias